John Carter pode se referir a:

 John Carter (sonoplasta), vencedor do Oscar de melhor mixagem de som em 1976;
 John Carter, personagem de história em quadrinhos criado por Edgar Rice Burroughs;
 John Carter (ER), personagem fictício da série de televisão americana ER;
 John Carter of Mars, filme americano lançado em 2012.

Desambiguação